Gilia – variante del nome Egidio
 Gilia – antica denominazione dell'Isola di Favignana
Gilia – genere di piante della famiglia Polemoniaceae